Straconka – dzielnica w Bielsku-Białej
 Straconka – szczyt
 Straconka – potok, dopływ Białej